K66 ou K.66 peut faire référence à :
 Autres maladies du péritoine, d'après la classification internationale des maladies ;
 Messe en ut majeur K. 66 de Mozart, une messe composée par Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 66, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 SNVI K 66, un camion du constructeur algérien SNVI.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres